Osoby o tym nazwisku:
 Georgs Andrejevs – łotewski lekarz, dyplomata i polityk, minister i europoseł
 Jurijs Andrejevs – łotewski piłkarz i trener